De Beker van Finland 2012 (Fins: Suomen Cup) was de 58ste editie van dit voetbalbekertoernooi dat door de Finse voetbalbond (SPL) werd georganiseerd. Het toernooi begon op 6 januari met de eerste ronde en eindigde op 29 september met de finale in het Sonera Stadion in Helsinki. FC Honka won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis door KuPS Kuopio met 1-0 te verslaan. De enige treffer kwam in de 23ste minuut op naam van Antti Mäkijärvi. Honka plaatste zich als winnaar voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2013/14.

Schema

Zie ook
Veikkausliiga 2012
Fins voetbalelftal in 2012

2012
Finland